Filip av Sverige kan avse:

Filip (kung) –  kung av Sverige cirka 1100-1118, död 1118
Filip Eriksson (erikska ätten) – anses vara yngste son till kung Erik den helige född 1140-talet, död efter 1200 
Filip Knutsson (Erikska ätten) – prins död 1251, son till kung Knut Långe